Ла-Роше́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний схід від Парижа, 65 км на північ від Безансона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ла-Рошель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Рошель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Верхня Сона